Shandong (provincie), Chinese provincie
 Shandong (schiereiland), Chinees schiereiland in deze provincie
 Shandong (schip), Chinees vliegdekschip